Die Dynamic / Improve Your Pool – Netherlands Open 2006 war das 80. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Es wurde vom 21. bis 23. September 2006 in Weert in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Niederländer Alex Lely, der das Finale gegen den Deutschen Oliver Ortmann mit 10:8 gewann.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runden wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Netherlands Open 2006 auf der Website der Euro-Tour
 Netherlands Open 2006 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

080
Sportveranstaltung in der Provinz Limburg (Niederlande)
Poolbillardveranstaltung 2006
Billardturnier in den Niederlanden
Sport (Weert)